Shamrock Rovers F.C. er en fodboldklub hjemmehørende i den irske hovedstad Dublin. Klubben har leveret flest spillere til det irske landshold: 62. I sæsonen 1987-88 spillede klubben for ganske få tilskuere, da supporterklubben boycottede klubben, fordi den var flyttet til et andet stadion.

Titler 
 Irske mesterskaber (20): 1923, 1925, 1927, 1932, 1938, 1939, 1954, 1957, 1959, 1964, 1984, 1985, 1986, 1987 og 1994,2010,2011,2020,2021,og 2022
 Irske pokalturnering (25): 1925, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1936, 1940, 1944, 1945, 1948, 1955, 1956, 1962, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1978, 1985, 1986, 1987 og 2019.

Europæisk deltagelse 

* Kun seneste turneringer vist

Fodboldklubber i Irland
Etableret i 1901
Dublin